|-
| 139801 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139802 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139803 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139804 - || || 10 de setembre de 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 139805 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139806 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139807 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139808 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139809 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139810 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139811 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139812 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139813 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139814 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139815 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139816 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139817 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139818 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139819 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139820 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139821 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139822 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139823 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139824 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139825 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139826 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139827 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139828 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139829 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139830 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139831 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139832 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139833 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139834 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139835 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139836 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139837 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139838 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139839 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139840 - || || 9 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139841 - || || 11 de setembre de 2001 || Oakley || Oakley
|-
| 139842 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139843 - || || 12 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139844 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139845 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139846 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139847 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139848 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139849 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139850 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139851 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139852 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139853 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139854 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139855 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139856 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139857 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139858 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139859 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139860 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139861 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139862 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139863 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139864 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139865 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139866 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139867 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139868 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139869 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139870 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139871 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139872 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139873 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139874 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139875 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139876 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139877 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139878 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139879 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139880 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139881 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139882 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139883 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139884 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139885 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139886 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139887 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139888 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139889 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139890 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139891 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139892 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139893 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139894 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139895 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139896 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139897 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139898 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139899 - || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139900 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

9